Abborrskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Abborrskär, Nagu, Egentliga Finland, Åboland, 
 Abborrskär (Kumlinge, Åland),

Se även
Abborrskäret